Okręty US Navy o nazwie USS „Hermitage”:
 Pierwszy „Hermitage” (AP-54) był transportowcem wojska, który został zwodowany w 1925 jako włoski liniowiec SS „Conte Biancamano”. Został internowany, uzbrojony i wcielony do US Navy w 1942. Zwrócony Włochom w 1947.
 Drugi „Hermitage” (LSD-34) był okrętem desantowym-dokiem typu Thomaston, który został zwodowany w 1956. Przekazany Brazylii w 1989, gdzie służył pod nazwą „Ceará” (C-30).

Hermitage